175-річчя з дня народження М. Ю. Лермонтова () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 11 жовтня 1989 року. Монета присвячена 175-річчю з дня народження Лермонтова Михайла Юрійовича (15 жовтня 1814 — 27 липня 1841) — російського поета, прозаїка, драматурга, художника. Творчість Лермонтова, у якій вдало поєднуються цивільні, філософські й особисті мотиви, що відповідали нагальним потребам духовного життя російського суспільства, ознаменувала собою новий розквіт російської літератури. Вона мала великий вплив на найвизначніших російських письменників і поетів XIX і XX століть. Твори Лермонтова отримали великий відгук у живописі, театрі, кінематографі. Його вірші стали справжнім джерелом для оперної, симфонічної та романсної творчості, багато з них стали народними піснями.

Історія 

Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1989».

Реверс 
У центрі монетного поля зображення М. Ю. Лермонтова, ліворуч від нього півколом, знизу вгору напис «М. Ю. ЛЕРМОНТОВ», праворуч у два рядки дати «1814», «1841», знизу гусяче перо і підпис поета — факсиміле

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. В. Бакланов, О. О. Колодкін
 Скульптор: Н. О. Носов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 45 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті fcoins.ru 

Монети СРСР